Torrent puede hacer referencia a:

Informática 
 BitTorrent, protocolo diseñado para el intercambio de archivos punto a punto (peer-to-peer) en Internet.
 Un archivo Torrent, que almacena metadatos usados por BitTorrent.
 TorrentFreak, blog dedicado a transmitir las últimas noticias del protocolo BitTorrent y del intercambio de archivos.

Localidades o divisiones administrativas de España 
 Torrent (Gerona), municipio de la provincia de Gerona.
 Torrente (Valencia), municipio de la provincia de Valencia, llamado Torrent en valenciano.

Personas 
 Ferran Torrent (n. 1951), escritor y periodista español en lengua valenciana.
 Jordi Torrent, director de cine, guionista y productor español.